86. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 21–22 stycznia 1989 roku w Göteborgu, w Szwecji. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Na najwyższym stopniu podium stanął Holender Leo Vissern.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarzy z 13 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1989 w sportach zimowych
1989 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Göteborgu